Oedenberg ist

ein Familienname:
 Groland von Oedenberg, Patrizierfamilie der Freien Reichsstadt Nürnberg
 Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (* 1957), polnische Politikerin und seit 2004 Abgeordnete des Europäischen Parlaments

ein Ortsname:
 Oedenberg (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Oedenberg (Lauf an der Pegnitz), Ortsteil der Stadt Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Siehe auch:
 Ödenburg